Таджики — народ Средней Азии, говорящий на таджикском языке.
 Таджики Синьцзяна (КНР) — памирские народы (преимущественно сарыкольцы), населяющие долину Сарыкол в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
 Таджики — название некоторых диалектов Фарса, распространённых на западе остана Фарс в районе Казеруна (Иран)